Гарольд Койл ( род. 1952) — американский писатель, работающий в жанре военной фантастики. Получил широкую известность после выхода своего первого романа «Группа „Янки“», признанного New York Times бестселлером.

Окончил Вирджинский военный институт, проведя четырнадцать лет на действительной службе в армии США

Библиография

Романы 
 «Группа «Янки» (Team Yankee), (1987) — Роман, посвящённый Третьей Мировой войне между СССР и США. Представляет собой спинн-офф к роману Джона Хекетта «Третья мировая война: Нерассказанная история». Если роман Хекетта посвящён политическим событиям и решениям на верхних эшелонах командования, «Группа «Янки» повествует об обычной танковой роте армии США, оказавшейся на этой войне.

Серия «Скотт Диксон» 
 «Острие меча» (Sword Point), (1989)
Ограниченный конфликт между Советским Союзом и США на территории Ирана.
 «Яркая звезда» (Bright Star), (1990)
Конфликт между Ливией и Египтом, в который оказываются втянуты советские и американские войска. Издавалася на русском языке под названием "Брайт Стар"
 «Испытание огнём» (Trial by Fire), (1992)
Вторая Мексиканская революция и интервенция в Мексику американских войск. Издавалась на русском языке как «Крещение огнём» 
 «Десять тысяч» (The Ten Thousand), (1993) 
Конфликт из-за раздела ядерного оружия между Россией и Украиной приводит к тому, что американские войска предпринимают военную операцию по захвату Украинского ядерного оружия. В ходе операции происходит подрыв части боеголовок и нарушение договоренностей с Германией, что провоцирует кризис, охватывающий центральную Европу. Канцлер Германии требует сдачи американских войск в Европе, в ответ американцы начинают прорыв через территорию Германии к морю. Сюжет романа и его название представляет собой реминисценцию на Анабасис Кира Ксенофонта и его «десять тысяч» 

 «Кодекс чести» (Code of Honor), (1995)
 «Look Away» (1995), (1-я часть романа о Гражданской войне в США)
 «Savage Wilderness», (1997)
 «До конца» (Until the End), (1997) (2-я часть романа о Гражданской войне в США)
 «God’s Children» (Дитя Божье), (2001)
 «Dead Hand» (Мертвая рука), (2002)
 «Combat, Volume 3: Combat», (2002)
 «Against All Enemies» (Против всех врагов), (2002)
 «Victory, Volume 2: Into the Fire», (2004)
 «More Than Courage» (Больше, чем мужество), (2003)
 «They Are Soldiers» (Они - солдаты), (2004)
 «Cat and Mouse» (Кошка и мышь), (2007)
 «Pandora’s Legion» (в соавторстве с Барретом Тиллманом), (2007)
 «Дитя Прометея» (Prometheus’s Child) (в соавторстве с Барретом Тиллманом), (2007)
 «Vulcan’s Fire» (в соавторстве с Барретом Тиллманом), (2008)
 «No Warriors, No Glory»', (May 2009)

Издания 
Серия «Скотт Диксон» была издана в 1996 году на русском языке издательством «Респекс». При этом «Bright Star» была издана под транслитерированным названием «Брайт Стар», а «Trial by Fire» из «Испытания огнём» превратилась в «Крещение огнём», хотя такое название некорректно, учитывая, что для персонажей серии это уже третья по счету война.

В целом, издание отличалось низким качеством перевода

Источники

Примечания

Ссылки 
 Harold Coyle’s books published by Tor Books
 Fantastic Fiction bibliography

Английские писатели
Писатели США XX века
Выпускники Военного института Виргинии